Howard W. Odum – sociologo e scrittore statunitense (1884-1954)
Howard T. Odum – ecologo e saggista statunitense (1924-2002)